Avera (Geòrgia)
 Avera o Abère, municipi francès situat al departament de Pirineus Atlàntics i a la regió d'Aquitània